dzieje – historia rozumiana jako zespół zdarzeń, w odróżnieniu od historii rozumianej jako ich opis
 Dzieje – dzieło Herodota
 Dzieje – dzieło Polibiusza
 Dzieje – dzieło Tacyta
 Dzieje – dzieło Tytusa Liwiusza
 Dzieje.pl – portal historyczny